Владимир Александрович Киселёв: Киселёв, Владимир Александрович (1909—1988) — гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Киселёв, Владимир Александрович (1940—2009) — советский футболист, тренер.